Ethora especial (Fanzine) é uma revista em quadrinhos no estilo mangá do tipo "produção independente" e publicada anualmente. Ethora especial e baseada no mundo de Ethora criado por Beth Kodama e Karina Erica Horita. Aborda temas de fantasia, inspirada nos contos medievais.

A Revista tem formato americano e todo ano participam os melhores desenhistas de mangá do Brasil que são convidados a desenhar uma página da aventura vivida por Karsh, Lein e Vahn na luta contra o malvado Mago Geezer.

Ligações externas 
 

Revistas em quadrinhos do Brasil
Ethora